Cotton Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Cotton Hill, communauté du comté de Fayette en Virginie-Occidentale
Cotton Hill, canton du comté de Sangamon en Illinois

Personnage
Cotton Hill, personnage de la série animée télévisée Les Rois du Texas (Henri pis sa gang)

Voir aussi

Homonymie de toponyme